El Torneig d'Estocolm 2018, oficialment conegut com a Intrum Stockholm Open 2018, és un esdeveniment de tennis masculí disputat sobre pista dura interior que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La 50a edició del torneig es va celebrar entre el 14 i el 21 d'octubre de 2018 al Kungliga tennishallen d'Estocolm, Suècia.

El tennista grec Stéfanos Tsitsipàs va esdevenir el primer tennista grec en guanyar un títol del circuit ATP.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2018
ATP World Tour 2018